Il termine Melete può riferirsi a:

Astronomia
 56 Melete – asteroide della fascia principale di 113,2 km di diametro

Letteratura
 Melete – opera postuma (1806) della scrittrice tedesca Karoline von Günderrode

Mitologia
 Melete – la Musa della meditazione nella mitologia greca

Zoologia
 Melete – genere di farfalle della famiglia Pieridae
 Pieris melete – specie di farfalla del genere Pieris